

Pessoas
Legs McNeil
Regan McNeil
Kate McNeil
Medalha McNeil
Robert McNeil

Localidades
McNeil (Arkansas)

Desambiguação